Carlos Zambrano ist der Name folgender Personen:

* Carlos Zambrano (Baseballspieler) (* 1981), venezolanischer Baseballspieler 
 Carlos Zambrano (Boxer) (* 1984), peruanischer Boxer 
 Carlos Zambrano (Fußballspieler) (* 1989), peruanischer Fußballspieler